L'Open mondial 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au  à la Yushan No.1 Middle School de Yushan, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société chinoise Zhiyuan Huanbao. 

L'événement compte 128 participants aux qualifications et 64 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tenant du titre Mark Williams ne participera pas à l'édition 2019 pour des raisons inconnues. Il avait battu David Gilbert 10 manches à 9 l'an passé.

Faits marquants 
C'est le champion du monde et numéro un mondial Judd Trump qui s'impose cette année. Il domine le Thaïlandais Thepchaiya Un-Nooh par 10 manches à 5 en finale. Il s'agit de la deuxième victoire de Trump cette saison. Il devient le troisième champion du monde à remporter plus d'un tournoi classé, lors de la saison suivant celle de son premier titre mondial, avec John Parrott (saison 1991-1992) et Mark Selby (saison 2014-2015). Quant à Un-Nooh, son gain de  est le plus élevé jamais remporté par un joueur thaïlandais.

Stuart Bingham a réalisé une performance notable au cours de son huitième de finale contre Selby, puisqu'il a compilé quatre centuries et un break de plus de 90 points, dans un match au meilleur des neuf manches.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finale : 
 Quart de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 2 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Centuries

Lors des qualifications 

 145  Jack Lisowski
 136  Mei Xiwen
 136  Kyren Wilson
 135  Jimmy Robertson
 133  Joe Perry
 131  Matthew Selt
 130  Robbie Williams
 126  Anthony McGill
 125  Michael Georgiou
 124  Ross Bulman
 123  Jimmy White
 122  Chen Feilong
 122  Mark Selby
 119  Noppon Saengkham
 119  Xu Si
 116  Michael White
 113  Thepchaiya Un-Nooh
 111  Robert Milkins
 109  Nigel Bond
 108  Barry Hawkins
 106  Mark Allen
 105  Sam Craigie
 105  Kishan Hirani
 105  Martin O'Donnell
 103  Li Hang
 103  Ricky Walden
 102  Ali Carter
 102  Anthony Hamilton
 100  Harvey Chandler
 100  Andrew Higginson
 100  David Lilley
 100  Matthew Stevens

Lors des phases finales 

 144, 136, 135, 129, 113, 105  Judd Trump
 141, 108, 101  Ali Carter
 138, 121, 120, 117, 114, 110, 108, 104, 103  Stuart Bingham
 134, 131, 127, 106  Zhou Yuelong
 134  Zhao Xintong
 130, 129, 113, 108  Mark Allen
 129, 123, 103, 101  Joe Perry
 127  John Higgins
 124, 121  Michael Holt
 123, 116  Alfie Burden
 123  Lyu Haotian
 122  Ding Junhui
 119, 108, 104, 102  Kyren Wilson
 116  Chang Bingyu
 114, 110, 102, 100  David Gilbert
 114, 100  Matthew Stevens
 111  Mark Selby
 108  Ken Doherty
 107, 104  Fergal O'Brien
 104, 102, 102  Thepchaiya Un-Nooh
 104  Sam Craigie
 104  Graeme Dott
 102, 101  Mark Davis
 101  Stuart Carrington
 100  Noppon Saengkham

Références 

Open mondial de snooker
Snooker en Chine en 2019
Sport en octobre 2019
Saison 2019-2020 de snooker